George Dalgarno – Filosofo scozzese (1616 ca. – 1687)
6941 Dalgarno   – Asteroide della fascia principale